Кубок світу із шахів 2000 — шаховий турнір, який відбувся у індійському місті Шеньян від 1 до 13 вересня 2000 року. Турнір пройшов як у чоловічій так і у жіночій категоріях, по 24 учасники. На першому етапі всі вони були поділені на групи по шість гравців, у яких змагання проходили за круговою системою. У другий етап з кожної групи виходило по два учасники і далі змагання проходили за олімпійською системою.

Перебіг турніру 
Серед учасників були провідні шахісти і шахістки світу, серед чоловіків: Вішванатан Ананд (3-тє місце в рейтинг-листі ФІДЕ з показником 2762 пунктів на 1 липня 2000 року), Олександр Морозевич (2756, 4 місце) та Василь Іванчук (2719, 8 місце), а серед жінок 7 представниць першої десятки жіночого рейтинг-листа (2. Се Цзюнь – 2568, 3. Майя Чибурданідзе – 2545, 4. Чжу Чень – 2539, 6. Антоанета Стефанова – 2514, 7. Сюй Юйхуа – 2505, 8. Ван Пінь – 2502 i 9. Цінь Каньїн – 2501).

Змагання в групах, які проходили 1–5 вересня, принесли кілька несподіваних результатів. Серед них перші місця в своїх групах Жілберту Мілошa, Є Цзянчуань та Ван Юй. Серед негативних результатів слід відзначити останнє місце в групі Олександра Морозевича з двома нічиїми та трьома поразками. До чвертьфіналів також не потрапили Антоанета Стефанова, Майя Чибурданідзе i Се Цзюнь.

Ігри на вибування відбулись 7–8 вересня (чвертьфінали), 9–10 вересня (півфінали) і 12–13 вересня (фінали). Учасники грали по дві партії з класичним контролем часу. Далі, якщо необхідно, по дві партії у швидкі шахи. Якщо ж і вони не виявляли переможця, то долю поєдинку вирішувала партія в армагедон. Переможцями відповідно в чоловічій і жіночій категоріях виявилися Вішванатан Ананд та Антоанета Стефанова.

Чоловіки

Група A

Група B 
 

Догравання: Іванчук-Шорт 2:0

Група C 
 

Догравання: Мовсесян-Свідлер 2:1

Група D 
 

Догравання: Гельфанд-Ткачов 2:1

Матчі на вибування

Жінки

Група A

Група B 

Догравання: Інь-Ван 1:1, Інь-Скрипченко 1½:½, Ван-Скрипченко 2:0

Група C 

Догравання: Крамлінг-Хурцідзе 1½:½

Група D 

Догравання: Хоанг-Жукова 1½:½

Матчі на вибування

Примітки

Посилання 
 The Week in Chess #305 11th September 2000 by Mark Crowther  
 The Week in Chess #306 18th September 2000 by Mark Crowther  

Шахові турніри 2000
Кубок світу із шахів
2000 у шахах
Вересень 2000